Desa Sukamekar kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,88, long 106,96), Jawa Barat, 
 Desa Sukamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,33, long 107,50), Jawa Barat, 
 Desa Sukamekar (administrativ by i Indonesien, lat -6,15, long 107,07), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar